Randalín – altro nome di Aslaug Sigurdsdóttir, personaggio della mitologia norrena
 Randalín – dolce islandese